Bednay Dezső (1923–2013) belsőépítész, grafikus, zománcművész, műgyűjtő
 Bednay Dezső (1954) jogász